Auguste Adolphe Baudon (1821-1905) : malacologiste français ;
 Théodore Baudon (1848-1913) : homme politique français ;
 Jean-Baptiste Baudon (1869-1956) : homme politique français ;
 Alfred Baudon (1875-1932) : Administrateur des colonies première classe en Afrique-Équatoriale française ;
 Louis Baudon (1877-?) : peintre français ;
 Lionelle Nugon-Baudon (1957- ) : écrivaine française.
 Famille Baudon de Mony :
 Adolphe Baudon de Mony (1819-1888), administrateur, militant chrétien et philanthrope français
 Charles Baudon de Mony (1862-1912), historien français, fils d'Adolphe